Die Smithwick’s Irish Professional Championship 1982 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Weltrangliste zur Ermittlung des irischen Profimeisters. Es wurde vom 9. bis zum 13. März 1982 im Rahmen der Saison 1981/82 im Riverside Theatre von Coleraine in Nordirland ausgetragen. Sieger wurde Titelverteidiger Dennis Taylor, der im Finale des zum ersten Mal mit mehr als zwei Spielern ausgetragenen Turnieres Alex Higgins mit 16:13 besiegte. Taylor spielte zusätzlich mit einem 129er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Durch die Erhöhung der Teilnehmerzahl von zwei auf acht verdreifachte sich das Preisgeld auf 8.500 Pfund Sterling, von denen etwa ein zwei Fünftel auf den Sieger entfielen. Zum zweiten Mal in der Turniergeschichte nach 1979 sponserte die Brauerei Smithwick’s das Turnier.

Turnierverlauf 
Zum ersten Mal in der Turniergeschichte wurde der irische Meister nicht in einem Herausforderungsmatch bestimmt, stattdessen traten insgesamt acht Spieler gestaffelt in drei Runden sowie mit einem abschließenden Finale gegeneinander an. Zuerst traten vier Turniererstteilnehmer gegen jeweils einen von diesen an, bevor in der zweiten Runde mit Jackie Rea der langjährige Sieger und mit Patsy Fagan ein Spieler, der drei Mal in den vorherigen Ausgaben verloren hatte, hinzukamen. Die beiden Sieger aus diesen Partien trafen in der dritten Runde auf Ex-Weltmeister und dem mehrfachen Sieger Alex Higgins sowie auf den Gewinner der letzten beiden Ausgaben, Dennis Taylor. Bis zu dieser Runde wurden alle Spiele im Modus Best of 11 Frames gespielt, bevor im Endspiel maximal 31 Frames gespielt werden konnten.

Finale 
Dennis Taylor hatte 1980 den Titel von Alex Higgins, der die drei vorherigen Ausgaben gewonnen hatte, übernommen und ihn 1981 gegen Patsy Fagan verteidigt. Nun gab es eine Neuauflage des Finalspiels von 1980 bzw. des von 1978, als Higgins Taylor mit 21:7 besiegt hatte.

Taylor kam besser ins Spiel und ging mit 2:0 in Führung, ehe Higgins auf 2:1 und 3:2 verkürzte. Taylor jedoch baute seine Führung auf 7:2 und nach einem Framegewinn seitens Higgins auf 9:3 aus. Nachdem Higgins auf 9:4 verkürzt hatte, stellte Taylor den alten Abstand wieder her, bevor Higgins erneut, diesmal auf 11:8, verkürzte. Anschließend baute Taylor seine Führung auf 14:8 aus, ehe sein Gegner fünf Frames in Folge zum 14:13 gewann. Mit einem 81:18 verhindert Taylor kurz darauf den Ausgleich von Higgins und mit einem 56er-Break im nächsten Frame, den er mit 75:48 gewann, gewann er das Match und zum dritten Mal in Folge, aber auch insgesamt, das Turnier.

Century Break 
Während des Turnieres spielten drei Spieler jeweils ein Century Break.
  Dennis Taylor: 129
  Alex Higgins: 108
  Tommy Murphy: 101

Einzelnachweise 

1982
Snookerveranstaltung 1982
Billardturnier in Nordirland
Sport (Coleraine)
Sportveranstaltung in Causeway Coast and Glens